Kaden (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Kaden (Middelburg), een aantal straten in Middelburg in Zeeland
Kaden (modelauto), de Tsjechische speelgoedfabriek Kovodružstvo Náchod